Альфинур Зариповна Вахитова () — башкирская поэтесса и журналистка. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1986).

Биография 
Вахитова (Ахмалетдинова) Альфинур Зариповна родилась 20 ноября 1931 года в д. Кильтеево Мелеузовского района Башкирской АССР.

После окончания Юмагузинской башкирской средней школы один год работала в амбулатории Юмагузинской районной больницы.

Училась в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ.

Работала с 1953 по 1956 год в школах Мелеузовского района Башкирской АССР, в 1958 году — в газете «Совет Башкортостаны», в 1959—1993 годах — в газете «Йэншишмэ». Решив посвятить себя медицине, поступила в 1956 году в Салаватское медицинское училище. Окончив училище, она поступила и в 1959 году окончила курсы журналистики в Москве.

Творчество 
Первая книга стихов поэтессы «Сәскә ата гөлдәрем» («Цветут мои цветы») вышла в 1962 году.

Издала сборники стихов для детей «Күстәнәс» (1966; «Гостинец»), «Кем ғәйепле?» (1975; «Кто виноват?»), «Хат яҙа беләм» (1983; «Пишу письмо») и др.

Книги 
 Пиши письмо: стихи: на баш. яз. / А. З. Вахитова. — Уфа: Башкнигоиздат, 1983. — 26 с.
 Ғәли бабай баҡсаһы: әкиәттәр. — Өфө, 1986.
 Дуҫлыҡ утрауы: хикәйәләр, тәржемәләр, инсценировкалар һәм әкиәттәр. — Өфө, 2006. — 160 с.
 Я не ветреный…: [стихи] / А. З. Вахитова // Антология поэзии Башкортостана. Голоса веков. — Уфа: Китап, 2007.

Награды и звания 
 .

Комментарии

Примечания

Литература 
 Киньябулатова К. Творчество — детям // Башкортостан кызы. — 2004. — № 11.
 Писатели земли башкирской: справочник / сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. — Уфа: Китап, 2006. — С.118.
 Янбек Р. Воспитание словом // Башкортостан. — 2001. — 20 ноября.

Ссылки 
 
 Альфинур Зариповна Вахитова
 Альфинур Вахитова // Кугарчинская ЦБС.

Детские писатели Башкортостана
Башкирские поэты